Виталий Владимирович Дунайцев () — российский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015), чемпион России (2013, 2014), заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родился в Костанае 12 апреля 1992 года. Отец — мастер спорта СССР по боксу (кандидат в мастера спорта СССР}. В 2001 году семья переехала в Старый Оскол. Занимался дзюдо. Через два года тренировок переключился на бокс. Студент факультета юриспруденции Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боксу 2013 — ;
 Чемпионат России по боксу 2014 — .

Разряд 
Приказом министра спорта от 15 декабря 2015 г. № 180-нг присвоено звание «заслуженный мастер спорта России».

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на aiba.org 
 
 

Боксёры 2010-х годов
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы России по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года